Least Worst Of («Наименее плохое») — сборник американской группы Type O Negative, вышедший в 2001 году.

Об альбоме 
Помимо редких (выпущенных только на синглах) и ранее неизданных версий песен с предыдущих альбомов Type O Negative включили в сборник новую песню «Stay Out Of My Dreams» и студийную версию песни «Hey Pete» с пародийного «концертного» альбома The Origin of the Feces.

«Black Sabbath (From The Satanic Perspective)» — это кавер-версия титульной песни группы Black Sabbath, первоначально записанная для трибьют-альбома Black Sabbath Nativity In Black, а позже изданная на сингле My Girlfriend’s Girlfriend'' (1996). Особенность этой версии в том, что Стил переписал текст от лица Люцифера.

Список композиций

Длинная версия 
 «The Misinterpretation of Silence and Its Disastrous Consequences (Wombs and Tombs Mix)» — 0:39
 «Everyone I Love Is Dead» — 4:39
 «Black No. 1 (Little Miss Scare-All)» — 4:34
 «It’s Never Enough» — 8:15
 «Love You To Death» — 4:47
 «Black Sabbath (From the Satanic Perspective)» — 7:44
 «Christian Woman» — 4:25
 «12 Black Rainbows» — 5:10
 «My Girlfriend’s Girlfriend (Cheese Organ Mix)» — 3:43
 «Hey Pete (Pete’s Ego Trip Version)» — 5:19
 «Everything Dies» — 4:33
 «Cinnamon Girl (Depressed Mode Mix)» — 3:50
 «Unsuccessfully Coping With The Natural Beauty of Infidelity» — 12:29
 «Stay Out of My Dreams» — 8:15

Короткая версия 
 «The Misinterpretation Of Silence And Its Disastrous Consequences (Wombs And Tombs mix)» — 0:39
 «Everyone I Love Is Dead» — 4:39
 «Black No.1» — 4:35
 «Love You To Death» — 4:47
 «Black Sabbath (From The Satanic Perspective)» — 7:44
 «Christian Woman» — 4:25
 «12 Black Rainbows» — 5:10
 «My Girlfriend’s Girlfriend (Cheese Organ mix)» — 3:43
 «Hey Pete (Pete’s Ego Trip Version)» — 5:19
 «Everything Dies» — 4:33
 «Cinnamon Girl (Depressed Mode mix)» — 3:52
 «Gravitational Constant: G = 6.67 x 10−8 cm−3 gm−1 sec−2» — 9:04
 «Stay Out Of My Dreams» — 8:15

Альбомы Type O Negative
Сборники на английском языке
Альбомы Roadrunner Records